Гюрджя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Гюрджян, Акоп Маркарович (1881—1948) — армянский скульптор.
 Гюрджян, Гагик Гургенович (род. 1948) — армянский деятель культуры.
 Гюрджян, Габриел Микаелович (1892—1987) — армянский живописец.
 Гюрджян, Лиана (род. 2002) — армянская тяжелоатлетка.

См. также 
 Гюрджан, Айшен (род. 1963) — турецкий политик.